Die von der Farbe Blau abgeleitete Bezeichnung Blauer (Einzahl) oder Blaue (Mehrzahl) bezeichnet

 einen Angehörigen der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)
 einen Angehörigen der Deutschen Volkspartei (DVP)
 einen Angehörigen einer Zirkuspartei in Konstantinopel
 früher umgangssprachlich einen Hundert-D-Mark-Schein
 den US-amerikanischen Berufsbekleidungshersteller Blauer. und dessen Mode-Lizenzkollektion, Blauer. USA

Siehe auch:
 Blaue
 Blau (Begriffsklärung)